De UEFA Super Cup 2002 was de 28e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 30 augustus 2002 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2001/02; Real Madrid en de winnaar van de UEFA Cup 2001/02; Feyenoord. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Real Madrid won voor de eerste keer de titel. Roberto Carlos werd Man of the Match.

Route naar de finale

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2001/02
Feyenoord
Real Madrid
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco